Herrarnas distans vid skidskytte‐VM 2015 avgjordes torsdagen den 12 mars 2015 med start klockan 18:15 (EET) i Kontiolax i Finland. Distansen som kördes var 20 kilometer.

Detta var herrarnas tredje individuella tävling i mästerskapet och vanns av Martin Fourcade.

Tidigare världsmästare i distans

Resultat 
Totalt 125 tävlande deltog i tävlingen. Två anmälda åkare kom inte till start.

DNS=Startade inte

Referenser

Se även 
 Distans

Världsmästerskapen i skidskytte 2015